Die Saison 1947/48 war die erste Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 15 Mannschaften der Klass B wurden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Zone Zentrum hatte mit acht Mannschaften einen Teilnehmer mehr als die Zone Ost mit sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner, weshalb die Mannschaften der Zone Zentrum jeweils 14 Spiele und die Mannschaften der Zone Ost jeweils 12 Spiele absolvierten. Die beiden  bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Finalturnier, dessen Gewinner in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Zone Zentrum 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zone Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalturnier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)

1947
Eishockeysaison 1947/48